У́лица Жуко́вского — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Тракторном от Краснозаводской улицы за улицу Ибаррури до лесопарковой зоны. Пересекает Коммунистическую улицу.К чётной стороне примыкают улицы Бачурина, Шаталовой, Огнева, Молодёжная, Кондарева, Юбилейная.

Образована в октябре 1950 года и названа в честь основоположника современной аэродинамики Николая Егоровича Жуковского (1847—1921).

Улица имеет разноэтажную застройку. В доме № 11а расположен детский сад. У пересечения с улицами Шаталовой и Огнева находится мини-рынок.

Транспорт 
 к домам начала улицы — трам. 1; авт. 19, 33, 33А, 323, 323А, 325, 378, 379, ост.: «Пл. В. Клименкова».
 к домам середины и конца улицы — авт. 19, 33, 33А, 323, 325, 378, 379, ост.: «Магазин „Мебель“», «Ул. Н. Жуковского», «Мини-рынок».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 В. М. Колтаков. Липецк. Страницы истории — Липецк: НПО «Ориус», 1991.

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка